Эта статья содержит информацию о групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2011/12.

Формат турнира не претерпел изменений по сравнению с предыдущим розыгрышем. В групповом этапе участвуют 32 клуба: 22 команды, получившие автоматическую квалификацию, и 10 победителей четвёртого квалификационного раунда (пять из чемпионской и пять из нечемпионской квалификации).

Клубы разделены на 8 групп по 4 команды в каждой. Команды, занявшие в группе первые два места, проходят в плей-офф. Команды, занявшие третье место, переходят в Лигу Европы на стадию 1/16 финала.

География турнира 
В групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА 2011/12 представлены национальные лиги следующих стран:
 Англия, Испания — по 4 команды,
 Германия, Италия, Франция — по 3,
 Португалия, Россия — по 2,
 Белоруссия, Бельгия, Греция, Кипр, Нидерланды, Румыния, Турция, Украина, Хорватия, Чехия, Швейцария — по 1.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов прошла 25 августа 2011 года в Монако. Перед жеребьёвкой 32 команды были разбиты на 4 корзины в соответствии с их коэффициентами на конец сезона 2010/11. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 4 команды — по 1 команде из каждой корзины. По правилам жеребьёвки команды из одной страны не могли быть распределены в одну группу. Более того команды из стран, из которых в групповой этап прошли более одного представителя, должны быть распределены поровну между группами A-D (так называемые «красные» группы) и группами E-H («синие» группы), поскольку они играют в разные дни.

* Первоначально Турцию должен был представлять чемпион Турции «Фенербахче», но Турецкая федерация отозвала его участие в турнире из-за скандала с договорными матчами 24 августа, то есть за день до жеребьёвки турнира. УЕФА экстренно заменила клуб на второго призёра чемпионата Турции «Трабзонспор», ранее выбывший из турнира на стадии третьего квалификационного раунда.

Группы 
Время начала матчей указано CET/CEST

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Интересные факты 
 Два клуба из Манчестера — «Юнайтед» и «Сити» впервые за долгое время существования еврокубков заняли третье место и вышли в плей-офф еврокубкового турнира ранга ниже (Лига Европы).
 Зенит из Санкт-Петербурга впервые в еврокубковой истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

Примечания 

Групповой этап